Bernardino Bravo puede referirse a:

Bernardino Bravo Aldunate, profesor y político chileno (1818-1885).
Bernardino Bravo Lira, abogado y profesor de Historia del Derecho chileno.